Суперкубок Туреччини з футболу 1979 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 червня 1979 року між чемпіоном Туреччини «Трабзонспором» та володарем кубка Туреччини «Фенербахче».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1979
Туреччина
1979 у турецькому спорті